Hirschfeld kan syfta på:

Personer 
 Magnus Hirschfeld (1868-1935), tysk läkare och sexolog

Kroatien 

 Sarvaš, ort, Baranja,

Polen 

 Jelonki (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat elbląski,

Tyskland 

 Hirschfeld, Brandenburg, kommun, Brandenburg, 
 Hirschfeld, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Hirschfeld, Thüringen, kommun, Thüringen, 
 Hirschfeld (Hunsrück), kommun, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar